Premiile Academiei se pot referi la:
 Premiile Academiei Române
 Premiile Academiei Americane de Film (Oscar)
 Premiile Academiei Europene de Film